Eurypauropus är ett släkte av mångfotingar. Eurypauropus ingår i familjen Eurypauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Eurypauropus